Tschagoda bezeichnet:

 Tschagoda, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wologda (Russland)
 Tschagoda (Tigoda), Nebenfluss der Tigoda in Russland
 Oberlauf der Tschagodoschtscha, Nebenfluss der Mologa in Russland 
 Verwaltungsbezirk in der Oblast Wologda, siehe Rajon Tschagoda